Paraphysobates är ett släkte av kvalster. Paraphysobates ingår i familjen Tegoribatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Paraphysobates